The Preacher's Wife – film del 1910 prodotto dalla Vitagraph Company of America
 Uno sguardo dal cielo (The Preacher's Wife) – film del 1996 diretto da Penny Marshall
 The Preacher's Wife: Original Soundtrack Album – album del 1996, colonna sonora del film Uno sguardo dal cielo